Di Bello – cognome italiano
Bonaventura Di Bello (1963) – autore di videogiochi e scrittore italiano 
Marco Di Bello (1981) – arbitro di calcio
Rossana Di Bello (1956-2021) – politica italiana